George of Cambridge steht für folgende Personen:
 George, 2. Duke of Cambridge (1819–1904), britischer Feldmarschall und Oberbefehlshaber der Armee
 George of Cambridge, Geburtsname von George of Wales (* 2013), ältester Sohn des britischen Kronprinzen William